Las siglas "IP" pueden referirse a alguno de los siguientes artículos:

Tecnología 

 Dirección IP, el número que identifica a cada dispositivo dentro de una red.
 Protocolo de internet, (sigla en inglés: IP, del inglés Internet Protocol).
 Grado de protección IP, resistencia de un dispositivo a una pin.

Organizaciones 
 Internacional Progresista (en inglés, Progressive International), organización internacional que engloba a organizaciones, políticos y activistas de izquierda fundada el 11 de mayo de 2020.
 Independientes Portuenses, partido político de carácter populista de El Puerto de Santa María.
Inciclopedia, comunidad wiki en clave de humor y parodia de Wikipedia.

Empresas 
 Atyrau Airways, por su código IATA.
 International Paper, empresa papelera estadounidense.
 IP, empresa petrolera italiana Italiana Petroli.

Otros usos 
 Información Periodística, canal de televisión noticiosa argentina.
 Incontinencia pigmentaria, una enfermedad hereditaria poco frecuente.
 Propiedad intelectual (del inglés Intellectual Property), derechos que tienen el/los autor/es (o empresa/s) sobre una obra.
 Itinerário Principal, una clasificación asignada a las carreteras principales de Portugal.

Siglas